Florentine est un nom propre, un nom commun ou un adjectif qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Florentine est un prénom féminin ; son masculin est Florentin.

Florentine peut être aussi un patronyme.

Sainte chrétienne

Sainte catholiques et orthodoxe
 Florentine († vers 630) , ou Florence, originaire de Carthagène en Espagne, religieuse, sœur de saint Léandre ; fêtée le 14 mars.

Sainte orthodoxe
 Florentine (?), vierge et martyre à Cologne en Rhénanie ; fêtée le 6 décembre.

Adjectif et nom commun 
 Florentin caractérise un habitant ou un objet de Florence ou de certaines autres villes ayant Florent dans leur nom.
 À la florentine, en cuisine, désigne un plat accompagné ou contenant des épinards : lasagnes à la florentine, œufs florentine (œufs posés sur un lit d'épinards).

Oeuvres 
 La Florentine, une série de quatre romans de Juliette Benzoni 
 La Florentine, une série télévisée d'après les romans du même nom

Références